Japans militär kan syfta på:

Kejserliga japanska armén
Kejserliga japanska flottan

Se även
Japans självförsvarsstyrkor, vilket utgör ett civilt (icke-militärt) självförsvar